Torrenova (Szicília) település Szicíliában
 Torrenova Róma Z.XVI. kerülete